Сезон ВНБА 2017 — стал 21-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в четвёртый раз, стала команда «Миннесота Линкс».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 13 апреля в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) на драфте ВНБА 2017 года под первым номером командой «Сан-Антонио Старз» была выбрана защитник Келси Плам из Вашингтонского университета. Под вторым же номером на этом драфте командой «Чикаго Скай» была выбрана центровая Элейна Коутс из университета Южной Каролины.

Регулярный сезон стартовал 13 мая игрой между командами «Нью-Йорк Либерти» и «Сан-Антонио Старз», в которой «Нью-Йорк» легко переиграл своего противника со счётом 73:64. 22 июля на «Ки-арене» в Сиэтле (штат Вашингтон) состоялся матч всех звёзд, который в этом году в последний раз проводился в классическом формате (Запад против Востока). В этом матче команда Запада обыграла команду Востока со счётом 130:121. Самым ценным игроком этого матча была признана форвард «Миннесота Линкс» Майя Мур, которая за 23 минуты, проведённых на арене, собрала коллекцию из 23 очков, 3 подборов и 3 результативных передач за команду Запада. Регулярный чемпионат в том году закончился 3 сентября, MVP которого была признана центровая команды «Миннесота Линкс» Сильвия Фаулз. Тренер клуба «Коннектикут Сан», Курт Миллер, был признан тренером года, Алиша Грей из «Даллас Уингз» — новичком года. Официально турнир 2017 года завершился 4 октября, когда команда «Миннесота Линкс» обыграла в решающем игре финальной серии до трёх побед клуб «Лос-Анджелес Спаркс», а MVP финала также была признана Сильвия Фаулз.

Участники 
 Восточная конференция 

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2017 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получила команда «Сан-Антонио Старз». 13 апреля 2017 года «Старз» первой выбрали Келси Плам. Всего было выбрано 36 баскетболисток, из них 31 из США, 1 из Австралии, 1 из Канады, 1 из Африки, и 2 из Европы ( Летисия Ромеро и  Лиза Беркани).

Первая пятёрка драфта:
  Келси Плам (Сан-Антонио Старз)
  Элейна Коутс (Чикаго Скай)
  Эвелин Акатор (Даллас Уингз)
  Алиша Грей (Даллас Уингз)
  Ниа Коффи (Сан-Антонио Старз)

Регулярный чемпионат 
{| class="toccolours" width=95% style="clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=2 style="background:#094480; color:white" | Регулярный сезон ЖНБА 2017 года
|- valign="top"
|

|-
|

|-
|

|-
|
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! width="5%" | Дата
! colspan=3; width="25%" | Матч
! width="6%"  | Результат
! width="25%" | Очки
! width="25%" | Подборы
! width="25%" | Передачи
|-
| rowspan=1|1 ||Сан-Антонио|| @ ||Чикаго ||93 : 81 ||МакБрайд (31)Хартли (17) ||Харрисон (8)Чарльз (8) ||Джефферсон (5)Хартли (5)
|-
| rowspan=1|3 ||Миннесота|| @ ||Атланта ||69 : 54 ||Фаулз (25)Кларендон (18) ||Фаулз (13)С.Литтл (11) ||Р.Монтгомери (7)Кларендон (5)
|-
| rowspan=5|4 ||Коннектикут|| @ ||Финикс ||93 : 92 ||Джонс (19) Таурази (33)||Джонс (15)3 игрока (4) ||3 игрока (4)К.Литтл (5)
|-
| Индиана|| @ ||Чикаго ||70 : 81 ||Дюпри (18)Вандерслут (18) ||Т.Митчелл (7)Бриланд (8) ||Дженьюари (8)Вандерслут (10)
|-
| Даллас|| @ ||Сиэтл ||93 : 80 ||Диггинс (23)Лойд (23) ||Г.Джонсон (16)2 игрока (5) ||Диггинс (7)Бёрд (7)
|-
| Сан-Антонио|| @ ||Вашингтон ||76 : 74 ||Харрисон (20)Толивер (18) ||Харрисон (10) К.Томас (20)||Плам (12)2 игрока (6)
|-
| Лос-Анджелес|| @ ||Нью-Йорк ||87 : 74 ||Паркер (24)Хартли (16) ||Ч.Грэй (7)Стокс (7) ||Паркер (6)3 игрока (4)
|-
| rowspan=2|5 ||Чикаго|| @ ||Атланта ||91 : 86 ||Вандерслут (26)2 игрока (13) ||Вандерслут (7)Э.Уильямс (12) ||Вандерслут (10)Кларендон (5)
|-
| Сан-Антонио|| @ ||Сиэтл ||87 : 80 (ОТ) ||Плам (23) Стюарт (32)||Харрисон (13)2 игрока (8) ||А.Монтгомери (5)Лойд (7)
|-
| rowspan=3|6 ||Вашингтон|| @ ||Финикс ||85 : 80 ||Толивер (20) Таурази (16)|| К.Томас (16)Кюри (8) ||3 игрока (3)Кюри, Л.Митчелл (5)
|-
| Даллас|| @ ||Лос-Анджелес ||85 : 79 ||Г.Джонсон (23)2 игрока (21) ||Г.Джонсон (13)Паркер (9) ||3 игрока (3)Ч.Грэй (4)
|-
|Индиана || @ ||Миннесота ||84 : 82 ||Дюпри (31) Мур (28)||Дюпри (9)Брансон (12) ||Уилер (7)Огастус (4)
|-
| rowspan=3|8 ||Нью-Йорк|| @ ||Индиана ||81 : 76 ||Чарльз (26) Уилер (33) ||Зеллус (8)Гватмей (7) ||Чарльз (4) Дженьюари (3)
|-
|Коннектикут || @ ||Сиэтл||84 : 71 ||К.Уильямс (27) Стюарт (17)||Джонс (14)Кларк (10) ||2 игрока (3)Бёрд (4)
|-
| Атланта || @ ||Миннесота ||72 : 81 ||Э.Уильямс (16)Фаулз (27) ||2 игрока (11)Фаулз (13) ||Холмс (5)Р.Монтгомери (6)
|-
| rowspan=2|10 ||Чикаго|| @ ||Сан-Антонио ||94 : 74 ||Вандерслут (21) ||Бриланд (7) ||Вандерслут (10)
|-
| Даллас|| @ ||Финикс ||100 : 101 (ОТ) ||Г.Джонсон (25)Кюри (29) ||Г.Джонсон (15)Кэннон (9) ||Г.Джонсон (5)Таурази, Д.Робинсон (7)
|-
| rowspan=2|11 ||Атланта|| @ ||Нью-Йорк ||77 : 83 ||Сикс (16)Зеллус (20) ||Э.Уильямс (6)Чарльз (8) ||Кларендон (8)Зеллус (4)
|-
| Миннесота|| @ ||Лос-Анджелес ||64 : 70 ||Фаулз (17)Ч.Грэй (23) ||Фаулз (13)Паркер (10) ||Огастус (6)Симс (5)
|-
| rowspan=4|12 ||Коннектикут|| @ ||Даллас||96 : 88 ||Э.Томас (21) А.Грэй (21)||Джонс (16) Г.Джонсон (12)||Бентли (5)Диггинс (5)
|-
| Вашингтон|| @ ||Индиана ||100 : 80 ||К.Томас (20)Дюпри (26) || К.Томас (14)Дюпри (8)||Миссеман (7) Уилер (8)
|-
|Сан-Антонио || @ ||Атланта ||84 : 68 ||Харрисон (23) Сикс (28)||Хамби (8) Янг (6)||Плам (6)Кларендон (5)
|-
|Финикс || @ ||Сиэтл ||89 : 98 || Таурази (20)Лойд, Стюарт (20)||Кэннон (9) Стюарт (9)||Таурази (4) 4 игрока (5)
|-
| rowspan=1|13 ||Нью-Йорк|| @ ||Лос-Анджелес ||83 : 69 ||Чарльз (21) Симс (18)||3 игрока (7)Паркер (7) ||Принс, Хартли (5) Симс (5)
|-
| rowspan=1|15 ||Атланта|| @ ||Коннектикут ||75 : 96 || Сикс (23)Джонс (20) ||С.Литтл (9)Джонс (13) ||Кларендон (11)Бентли (7)
|-
| rowspan=2|16 ||Вашингтон|| @ ||Лос-Анджелес ||62 : 95 ||Миссеман (20)  Паркер (21)||Миссеман (7) Паркер, Лавендер (7) ||2 игрока (3)Симс (7)
|-
| Сиэтл|| @ ||Миннесота ||62 : 61 ||Лойд (16)Мур (15) || Стюарт (11)Фаулз (13)||Куинн (5)Р.Монтгомери (4)
|-
| rowspan=5|18 ||Коннектикут|| @ ||Нью-Йорк ||70 : 82 ||Ж.Томас (15)Чарльз (24) ||Джонс (9)2 игрока (7) ||Э.Томас (5)Эллен (3)
|-
| Вашингтон|| @ ||Финикс || 79 : 89||Толивер (21)Таурази (25) ||2 игрока (8)Гринер (10) ||Толивер (4)3 игрока (4)
|-
| Миннесота|| @ ||Индиана ||111 : 52 ||Фаулз (25)Гватмей (12) ||Хоуард, Перкинс (7)2 игрока (4) ||Огастус (8)2 игрока (3)
|-
|Чикаго || @ ||Лос-Анджелес ||106 : 115 (2 ОТ) ||Квигли (26)Н.Огвумике (32) ||Долсон (10)Паркер (12) ||Вандерслут (12)2 игрока (10)
|-
|Сиэтл || @ ||Сан-Антонио ||79 : 78 ||Стюарт (22) Хамби (19)||Стюарт (9) Харрисон (12)||Бёрд (6)Плам (5)
|-
| rowspan=1|19 ||Даллас|| @ ||Атланта ||90 : 86 || Г.Джонсон (23)Хэйес (22) ||Г.Джонсон (13) Дантас (8)||Диггинс (11)Аджавон (4)
|-
| rowspan=4|20 ||Коннектикут|| @ ||Финикс ||94 : 66 ||Джонс (20) Гринер (18)||Э.Томас (12)Гринер (6) ||Э.Томас (5)Л.Митчелл (3)
|-
| Нью-Йорк|| @ || Миннесота||70 : 61 ||Чарльз (19)Мур (22) ||Чарльз (9)Фаулз (15) ||Хартли, Зеллус (6)3 игрока (3)
|-
| Индиана|| @ || Вашингтон||82 : 87 ||Колмэн (20)Миссеман (21) || Ларкинс (8)К.Томас (11) ||Дюпри (7)Руффин-Пратт (4)
|-
|Чикаго || @ ||Сиэтл ||66 : 103 ||Долсон (10)Стюарт (19) ||Бриланд (9)Стюарт (9) ||Вандерслут (6)Бёрд (8)
|-
| rowspan=2|22 ||Миннесота|| @ ||Финикс ||105 : 69 ||Мур (21)Кюри (14) ||Фаулз (10)К.Литтл (5) ||Р.Монтгомери (7)Тёрнер (4)
|-
| Лос-Анджелес|| @ ||Сан-Антонио ||75 : 55 ||Н.Огвумике (22) А.Монтгомери (12) ||Н.Огвумике (14) А.Монтгомери (7) ||Паркер (6)Колсон (5)
|-
| rowspan=3|23 ||Коннектикут|| @ ||Даллас ||93 : 87 ||Э.Томас (23)Диггинс (19) ||Джонс (17)Торнтон (9) ||2 игрока (5)Диггинс (6)
|-
| Атланта|| @ ||Сиэтл ||89 : 83 ||С.Литтл (18)Стюарт (18) || С.Литтл (9)Лэнгхорн (10)||Кларендон (14) Бёрд (6)
|-
| Индиана|| @ ||Нью-Йорк ||50 : 71 ||Дюпри (12)Роджерс (16) ||Дюпри (6)Чарльз (9) ||Уилер (5) Чарльз (3)
|-
| rowspan=1|24 ||Финикс|| @ ||Лос-Анджелес ||67 : 82 ||Гринер (18)Симс (28) ||Кюри (6)Н.Огвумике (10) ||Л.Митчелл (6)Симс (8)
|-
| rowspan=3|25 ||Коннектикут|| @ ||Чикаго ||83 : 96 ||Э.Томас (14)Бриланд (15) ||Джонс (10)Долсон (9) ||Ж.Томас (3)Вандерслут (12)
|-
| Нью-Йорк|| @ ||Вашингтон ||74 : 66 ||Принс, Чарльз (20) К.Томас (17) || Вон (9)К.Томас (9)||Хартли (3)Делле Донн (4)
|-
| Сан-Антонио|| @ ||Миннесота ||70 : 89 ||2 игрока (15)Мур (24) ||А.Монтгомери (10)Фаулз (10) ||Плам (6)Р.Монтгомери (8)
|-
| rowspan=2|26 ||Атланта|| @ ||Индиана ||79 : 74 ||Хэйес (24) Уилер (23)||Э.Уильямс (15)Ачонва (9) ||Хэйес, Кларендон (4)Колмэн (4)
|-
|Вашингтон || @ ||Даллас ||78 : 83 ||Делле Донн (29)Диггинс (20) ||Делле Донн (11) Г.Джонсон (11)||Толивер (5)Диггинс (7)
|-
| rowspan=3|27 ||Нью-Йорк|| @ ||Чикаго ||92 : 62 ||Чарльз (22) Долсон (22) ||Стокс (10) Булгак (5) ||Роджерс (6) Пондекстер (6)
|-
|Лос-Анджелес || @ ||Миннесота ||78 : 67 ||Паркер (24)Фаулз (17) ||Паркер (10)Фаулз (14) ||Ч.Грэй (5)Огастус (6)
|-
|Сиэтл || @ ||Финикс ||71 : 75 || Лойд (33)Гринер (29) ||Стюарт (9)2 игрока (8) ||Стюарт (4)Кюри (7)|-
| rowspan=1|29 ||Вашингтон || @ ||Коннектикут ||76 : 86 ||Делле Донн (24)Э.Томас (26) ||Делле Донн (16) Джонс (22)||Толивер (6)Джонс (6)
|-
| rowspan=2|30 ||Индиана|| @ ||Миннесота ||69 : 80 ||Уилер (17)Мур (18) ||Дюпри (10)Фаулз (13) ||Уилер (7)3 игрока (3)|-
|Чикаго || @ ||Даллас ||96 : 99 ||Квигли (25)Диггинс (28) ||Бриланд (8)Крисмас, Г.Джонсон (9)||Вандерслут (12) Диггинс (8)|-
|}

|-
|

|}

 Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

 Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

 Лидеры регулярного чемпионата 

 Матч всех звёзд ВНБА Матч всех звёзд ВНБА — 2017 прошёл в городе Сиэтл (штат Вашингтон) 22 июля 2017 года на домашней площадке команды «Сиэтл Шторм» «Ки-арена». Это была четырнадцатая «игра всех звёзд» в истории ВНБА. По итогам голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

 Плей-офф 

 Состав победителей 

 Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ВНБА: Сильвия Фаулз, Миннесота Линкс
 Самый ценный игрок финала: Сильвия Фаулз, Миннесота Линкс
 Новичок года ВНБА: Алиша Грей, Даллас Уингз
 Лучший оборонительный игрок: Алана Бирд, Лос-Анджелес Спаркс
 Лучший шестой игрок ВНБА: Шугар Роджерс, Нью-Йорк Либерти
 Самый прогрессирующий игрок: Джонквел Джонс, Коннектикут Сан
 Приз за спортивное поведение: Сью Бёрд, Сиэтл Шторм
 Приз за лидерские качества: Айвори Латта, Вашингтон Мистикс
 Менеджер года: Курт Миллер, Коннектикут Сан
 Тренер года: Курт Миллер, Коннектикут Сан

 Первая сборная всех звёзд: Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ф Тина Чарльз (Либерти)
 Ц Сильвия Фаулз (Линкс)
 З Майя Мур (Линкс)
 З Скайлар Диггинс (Уингз)

 Вторая сборная всех звёзд: Ф Ннека Огвумике (Спаркс)
 Ф Джонквел Джонс (Сан)
 Ц Бриттни Грайнер (Меркури)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Челси Грей (Спаркс)

 Сборная новичков: Шатори Уокер-Кимбру (Мистикс)
 Алиша Грей (Уингз)
 Кейла Дейвис (Уингз)
 Бриттни Сайкс (Дрим)
 Келси Плам (Старз)

 Первая сборная всех звёзд защиты: Ннека Огвумике (Спаркс)
 Тина Чарльз (Либерти)
 Сильвия Фаулз (Линкс)
 Алана Бирд (Спаркс)
 Жасмин Томас (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:'''
 Ребекка Брансон (Линкс)
 Алисса Томас (Сан)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Майя Мур (Линкс)
 Брианн Дженьюари (Фивер)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2017